{{DISPLAYTITLE:(13301) 1998 RP19}}

A (13301) 1998 RP19 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. szeptember 14-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (13001–13500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói